Точка може да се отнася за:
 Точка (препинателен знак)
 Точка (диакритичен знак)
 Точка (геометрия) – геометричен обект без размери
 Десетична точка
 Мястото на дадено събитие или положение на обект (географична точка)
 Единица за измерване на резултати
 Мярка за разделителна способност
 Точка в музиката е знак над или под (стакатото се изпълнява по-кратко от нормалното) на музикална нота. Точка след нея обозначава удължаването на нотата наполовина.
 Точка (компютър) – виж ASCII, ISO 8859, Unicode, TeX и LaTeX
 Гледна точка – философско понятие.
 Акупунктурна точка – алтернативна медицина.

Вижте също 
 Пиксел
 Пункт